Die Liste der Mannschaftskader der Skakligaen 2007/08 enthält alle Spieler, die in der dänischen Skakligaen 2007/08 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Der Nordre SK setzte als einziger Verein in allen Runden die gleichen 8 Spieler ein, der SK K41 ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 13. Insgesamt kamen 111 Spieler zum Einsatz, von denen 43 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielten Mads Boe (Århus SK/Skolerne), Peter Heine Nielsen, Lars Schandorff (beide Helsinge SK), Ole Larsen (Helsingør SK) und Søren Koch (SK Nordkalotten) mit jeweils 6,5 Punkten. Boe spielte 8 Partien, Nielsen, Schandorff, Larsen und Koch je 9. Mit Björn Andersson (Helsinge SK), Niels Kristian Kragh (SK K41), Jackie Andersen (Århus SK/Skolerne) und Leo Nielsen (Helsingør SK) erreichten vier Spieler 100 %, wobei Andersson fünfmal eingesetzt wurde, Kragh zweimal, Andersen und Nielsen je einmal.

Ältester Spieler der Saison war der beim Helsingør Skakklub spielende Ib Jensen (* 1938), jüngste Spieler die 1988 geborenen Jakob Vang Glud (Jetsmark SK), Michał Luch (SK Nordkalotten) und Kris Munk (SK Sydøstfyn).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2007), ist diese eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2007; DEN = Dänemark, EST = Estland, FAI = Färöer, LTU = Litauen, MLT = Malta, POL = Polen, SCO = Schottland, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Helsinge Skakklub

Århus Skakklub/Skolerne

Brønshøj Skakforening

Skakklubben K41

Jetsmark Skakklub

Aalborg Skakforening

Skakklubben Nordkalotten

Helsingør Skakklub

Skakklubben Sydøstfyn

Nordre Skakklub

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union

Wikipedia:Liste
Skakligaen
Schach 2007
Schach 2008